Dink peut faire référence à :
 Hrant Dink (1954-2007), journaliste et un écrivain turc d'origine arménienne assassiné par un nationaliste
 Dink le petit dinosaure, une série d'animation américaine
 , un groupe de musique américain
 DINK, un acronyme anglais pour Double Income no Kids, qualifie les couples sans enfants avec deux revenus
 Dink's song est une chanson folk américaine